Carl Jensen – lottatore danese
Carl Jensen – pugile danese
Carl Jóhan Jensen – scrittore faroese
Carl Jensen - pittore danese